Point of View ("punto di vista" in inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Point of View, Inc. – sviluppatori di videogiochi

Cinema 
 Point of View – cortometraggio documentario del 1965 diretto da Lee R. Bobker

Musica 
 Point of View – album di Cassandra Wilson del 1986
 Point of View – album degli Spyro Gyra del 1989
 Point of View – singolo dei DB Boulevard del 2001

Televisione 
 Punto di vista (Point of View) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1

Altri progetti